Balázs Imre
Balázs Imre (1926–2003) humorista
Balázs Imre (1931–2012) festő, grafikus, műkritikus
Balázs Imre (1950) kickbokszedző

hasonló nevűek
Balázs Imre József (1976) költő, szerkesztő